Чемпіонат Азербайджану 1999–2000 — 9-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вперше став Шамкір.

Клуби

Турнірна таблиця 

|}
Примітки:
1. Клуб АНС Пивані припинив існування через фінансові причини після закінчення сезону.
2. Після закінчення сезону клуб Динамо (Баку) змінив назву на Динамо-Бакили (Баку).
3. Клуб Кяпаз взяв участь у Кубка УЄФА 2000—2001 як переможець Кубку Азербайджану 1999—2000.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

1999—2000
Азербайджан
Азербайджан
1999 в азербайджанському спорті
2000 в азербайджанському спорті